La nazionale di baseball ucraina Under-21 rappresenta l'Ucraina nelle competizioni internazionali di età non superiore ai ventuno anni.

Piazzamenti

Europei 
 2012 :  2°
 2016 :  1°

Collegamenti esterni

Under-21